Прикладний рівень () — верхній (7-й) рівень моделі OSI, забезпечує взаємодію мережі й користувача. Саме на цьому рівні працюють всі прикладні програми, які використовують доступ до мережі, такі як оглядач вебсторінок, електронна пошта, віддалений доступ до файлів та інші. Всі протоколи рівнів нижчих за прикладний займаються доставкою даних, але корисних для кінцевого користувача функцій не надають. 

Щоправда навіть прикладний рівень потребує службових протоколів, на зразок DNS.

Приклади протоколів прикладного рівня 

 9P, Plan 9 from Bell Labs
 AFP, Apple Filing Protocol
 APPC, Advanced Program-to-Program Communication
 AMQP, Advanced Message Queuing Protocol
 Basenet
 BitTorrent
 Atom Publishing Protocol
 BOOTP, Bootstrap Protocol
 CFDP, Coherent File Distribution Protocol
 DDS, Data Distribution Service
 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol
 DeviceNet
 DNS, Domain Name System (Service) Protocol
 eDonkey
 ENRP, Endpoint Handlespace Redundancy Protocol
 FastTrack (KaZaa, Grokster, iMesh)
 Finger, User Information Protocol
 Freenet
 FTAM, File Transfer Access and Management
 FTP, File Transfer Protocol
 Gopher, Gopher protocol
 HL7, Health Level Seven
 HTTP, HyperText Transfer Protocol
 H.323, Packet-Based Multimedia Communications System
 IMAP, IMAP4, Internet Message Access Protocol (версія 4)
 IRCP, Internet Relay Chat Protocol
 Kademlia
 LDAP, Lightweight Directory Access Protocol
 LPD, Line Printer Daemon Protocol
 MIME (S-MIME), Multipurpose Internet Mail Extensions
 Modbus
 Netconf
 NFS, Network File System
 NIS, Network Information Service
 NNTP, Network News Transfer Protocol
 NTCIP, National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol
 NTP, Network Time Protocol
 OSCAR, AOL Instant Messenger Protocol
 PNRP, Peer Name Resolution Protocol
 POP, POP3, Post Office Protocol (версія 3)
 Rlogin, Remote Login in UNIX Systems
 RTPS, Real Time Publish Subscribe
 RTSP, Real Time Streaming Protocol
 SAP, Session Announcement Protocol
 SDP, Session Description Protocol
 SIP, Session Initiation Protocol
 SLP, Service Location Protocol
 SMB, Server Message Block
 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
 SNMP, Simple Network Management Protocol
 SNTP, Simple Network Time Protocol
 SSH, Secure Shell
 SSMS, Secure SMS Messaging Protocol
 RDP, Remote Desktop Protocol
 TCAP, Transaction Capabilities Application Part
 TDS, Tabular Data Stream
 TELNET
 TFTP, Trivial File Transfer Protocol
 TSP, Time Stamp Protocol
 VoIP, Voice over Internet Protocol
 VTP, Virtual Terminal Protocol
 WakaWaka
 Whois, Remote Directory Access Protocol
 WebDAV
 X.400, Message Handling Service Protocol
 X.500, Directory Access Protocol (DAP)
 XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol

Література 
 

Мережеві протоколи